Demolition ("demolizione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Demolition – gruppo musicale thrash metal austriaco
 Demolition – album delle Girlschool del 1980
 Demolition – album dei Judas Priest del 2001
 Demolition – album di Ryan Adams del 2002
 Demolition Records – etichetta discografica

Cinema
 Demolition - Amare e vivere (Demolition) – film del 2015 diretto da Jean-Marc Vallée

Altro
 Demolition – racconto lungo scritto da Nancy Etchemendy, proposto nel 2001 per il Premio Bram Stoker al racconto lungo
 Demolition – tag team di wrestling
 Demolition – videogioco del 1987